Сульфид сурьмы — бинарное неорганическое соединение сурьмы и серы:

 Сульфид сурьмы(III) 
 Сульфид сурьмы(V)